«Убийца предводителя» () — телефильм 1993 года. Иногда даётся под названием «Попытка убийства».

Сюжет 

Домохозяйка из Техаса наняла убийцу. Ей нужно, чтобы он убрал конкурента своей дочери по команде группы приветствия болельщиков.

В ролях 

 Бо Бриджес
 Холли Хантер
 Энди Рихтер — полицейский (впервые на экране)

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы Майкла Ритчи
Телефильмы США
Кинокомедии США
Фильмы-биографии США
Фильмы-триллеры США
Телефильмы 1993 года
Фильмы о чирлидерах